Maplewood Hotel ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Maplewood Hotel (Berkshire County, Massachusetts), ID-Nr. 83003925
 Maplewood Hotel (Hampden County, Massachusetts), ID-Nr. 83003980